Thrall - um escravo na Escandinávia, na Idade do Ferro e na Idade Média inicial
Thrall (Warcraft)

Localidades 

Thrall (Texas)

Desambiguação